Paristiopterus är ett släkte av fiskar. Paristiopterus ingår i familjen Pentacerotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Paristiopterus